S:t Pauli församling kan syfta på:

Göteborgs S:t Pauli församling – en församling i Göteborgs stift
Malmö S:t Pauli församling – en församling i Lunds stift